L’Alystory est le neuvième tome de la saga Les Légendaires réalisée par Patrick Sobral. Il est sorti en 2008. C'est le premier album du Cycle d'Anathos.

Résumé 

L'album commence quand une fille, dont on apprendra plus tard que c'est Ténébris, est libérée par Darkhell, son père.

On apprend dans cet album que Razzia s'appelait avant Korbo, et qu'il tuait pour Darkhell avec Ténébris. Il a tué les parents de Toopie.
Élisio et Darkhell vinrent tenter de tuer les Légendaires qui seront sauvés par Ténébris.
Les légendaires vont voler l'Alystory, un livre sacré où est écrite toute l'histoire passée, présente et future d'Alysia. Ce qui les fera passer au rang d'ennemis publics numéro un.

À la fin du tome on apprend qu’Anathos, le dieu maléfique, va se réincarner dans le corps qui portera la marque que Shimy a sur le front.
 

Album de bande dessinée sorti en 2008
Album des Légendaires